Броснан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Броснан, Пирс (род. 1953) — ирландский и американский актёр и продюсер.
 Броснан, Шон (род. 1983) — британский актёр, продюсер и режиссёр.